Eder ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten in Deutschland:

Fließgewässer:
 Eder, linker Zufluss der Fulda bei Grifte (Edermünde), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Eder (Eggel), rechter Zufluss der Eggel bei Lütgeneder (Borgentreich), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Ortsteile:
 Eder am Holz, Ortsteil der Gemeinde Moosinning, Landkreis Erding, Bayern
 Eder an der Mörn, Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eder vorm Wald, Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eder (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eder (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Eder (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eder (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eder (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eder (Gemeinde Leogang), Weiler in der Ortschaft Berg der Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Eder (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Eder steht auch für:
 Eder (Name), Vor- und Familienname
 Eder & Heylands Brauerei, Unternehmen in Großostheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Éder ist der Künstlername folgender Personen:
 Éder (Fußballspieler, 1986) (Éder Citadin Martins; * 1986), italienisch-brasilianischer Fußballspieler
 Éder (Fußballspieler, 1987) (Éderzito António Macedo Lopes; * 1987), portugiesischer Fußballspieler (Europameister 2016)

EDER steht für:
 Flugplatz Wasserkuppe (ICAO-Code), Hessen

Abkürzung